Die Liste der Bodendenkmäler in Lemgo enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Lemgo im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen (Stand: September 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Lemgo eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Lemgo
 Liste der Naturdenkmäler in Lemgo

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Stadt Lemgo (Stand: September 2020)

Lemgo
!Lemgo
Lemgo